Capece – famiglia nobile napoletana

Persone
Adolivio Capece (1947) – scacchista, giornalista e scrittore italiano
Alfredo Capece Minutolo (1871-1942) – politico italiano
Antonio Capece Minutolo, principe di Canosa (1768-1838) – politico e scrittore italiano
Carlo Sigismondo Capece, citato anche come Capeci (1652-1728) – drammaturgo e librettista italiano
Federico Capece (1976) – ex calciatore argentino
Gaetano Capece (1720-1794) – arcivescovo cattolico
Giuseppe Maria Capece Zurlo (1711-1801), cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Irma Capece Minutolo (1935) – cantante lirica e attrice cinematografica italiana
Jacopo (o Giacomo) Capece Galeota (1420 circa–1488) – condottiero italiano
Mauro John Capece (1974) – regista italiano
Riccardo Capece Minutolo (1746-1801) – vescovo cattolico italiano
Scipione Capece (1480-1551) – giurista e poeta italiano
Vincenzo Capece (1664-1722) – arcivescovo cattolico italiano

Altro
Cappella Capece Minutolo – cappella gotica-angioina del duomo di Napoli